Nora Ancarola (n. 1955), artista visual, gestora cultural i docent argentina resident a Catalunya
 Nora Arnezeder (n. 1989), una actriu i cantant francesa
 Nora Astorga (1949 – 1988), política i diplomàtica nicaragüenca
 Nora Aunor (n. 1953), actriu filipina
 Nora Barnacle (1884 – 1951), musa i esposa de James Joyce
 Nora Bayes (1880 – 1928), cantant, còmica, actriu, empresària i estrella del vodevil estatunidenca
 Nora Brockstedt (1923 – 2015), cantant noruega
 Nora Bustamante Luciani (1924 – 2012), historiadora, metgessa, escriptora i intel·lectual veneçolana
 Nora Calderwood (1896 – 1985), matemàtica escocesa
 Nora Castañeda (1942 – 2015), economista i activista feminista veneçolana
 Nora Catelli (n. 1946), crítica literària i assagista argentina
 Nora Clearman England (1946 – 2022), lingüista i maianista estatunidenca
 Nora Cortiñas (n. 1930), psicòloga social i activista argentina
 Nora Cullen (1905 – 1990), actriu argentina
 Nora Dunn (n. 1952), actriu i còmica estatunidenca
 Nora Ephron (1941 – 2012), productora, guionista, directora de cinema i periodista estatunidenca
 Nora Gal (1912 – 1991), traductora russa
 Nora Gjakova (n. 1992), esportista kosovar que competeix en judo
 Nora Gregor (1901 – 1949), actriu austríaca
 Nora Istrefi (n. 1986), cantant albanokosovar
 Nora Iuga (n. 1931), escriptora i traductora romanesa
 Nora Krug (n. 1977), il·lustradora i autora de còmic alemanya
 Nora de Liechtenstein (n. 1950), princesa de Liechtenstein
 Nora Lum, coneguda professionalment com Awkwafina (n. 1988), actriu i rapera estatunidenca
 Nora Marks Dauenhauer (1927 – 2017), escriptora i antropòloga tlingit
 Nora Mebarek (n. 1972), política francesa
 Nora Miao (n. 1952), actriu de Hong Kong
 Nora Morales de Cortiñas (n. 1930), psicòloga, militant i defensora dels drets humans argentina
 Nora Navas Garcia (n. 1975), actriu catalana
 Nora Nicholson (1892 – 1973), actriu anglesa
 Nora Norman (n. s. XX), cantant catalana de soul
 Nora Owen (n. 1945), política i presentadora de televisió irlandesa
 Nora Roberts (n. 1950), escriptora estatunidenca de novel·la romàntica
 Nora Salinas (n. 1976), actriu mexicana
 Nora Stanton Barney (1883 – 1971), enginyera, arquitecta i sufragista anglesa
 Nora Swinburne (1902 – 2000), actriu anglesa
 Nora Tschirner (n. 1981), actriu alemanya
 Nora Vasconcellos (n. 1992), patinadora de monopatí professional estatunidenca
 Nora Velázquez (n. 1954), actriu i comediant mexicana
 Nora Volkow (n. 1956), psiquiatra mexicana
 Nora Zehetner (n. 1981), actriu estatunidenca
 Norah Amsellem (n. 1970), soprano francesa
 Norah Baring (1905 – 1985), actriu anglesa de teatre i cinema
 Norah Borges  1901 – 1998), artista plàstica i crítica d'art argentina, germana de l'escriptor Jorge Luis Borges
 Norah Drewett (1882 – 1960), pianista anglesa
 Norah Jones (n. 1979), cantant estatunidenca